«Святые и грешники» () — название ряда фильмов, телесериалов, музыкальных альбомов и пр.

Кинофильмы и телесериалы 
  — фильм, США, 1916.
 Святые и грешники — фильм, США, 1994.
  — телесериал, США, 2007.
  — телесериал, США, 2016—2022.

Музыка 
Альбомы
  — альбом (1974) Джонни Уинтера.
 Saints & Sinners — альбом (1982) группы Whitesnake.
  — альбом (2000) группы All Saints.
  — альбом (2015) .
Песни
  — песня (2011) группы Godsmack.

См. также 
 The Walking Dead: Saints & Sinners — компьютерная игра 2020 года.
 
 
 Святые и Грешники